«Walking In Different Circles» / «She’s Not the Same» () — второй сингл американской рок-группы Elf, выпущенный в 1968 году. На этом сингле группа сократила своё название до The Elves.

О сингле 
В 1967 году выходит их первый сингл «Hey Look Me Over» / «It Pays to Advertise».

В 1969 году группа выпускает второй сингл «Walking in Different Circles» / «She’s Not the Same» (на лейбле Decca Records). Для солидности в песню добавили партию струнных инструментов.

Позже, в середине 1970 года, они последний раз меняют название на ELF.

Обновление состава 
После того, как в аварии погибает ритм-гитарист группы Ник Пантас, в больницу, с многочисленными травмами, попадает и клавишник группы (Дуг) Талер. «Эльфы» находят временную замену Талеру в лице Мики Ли Соула. Вернувшись из больницы, Талер узнал о том, что Соул остаётся на постоянной основе. Талеру пришлось переключиться на гитару, поскольку с Соулом группа расставаться не хотела.

Список композиций

Участники записи 
Обновлённый состав группы выглядел следующим образом:

 Рон Падавона — вокал, бас-гитара,
 Дэвид Файнштейн — соло-гитара,
 Дуг Тайлер — ритм-гитара,
 Мики Ли Соул — клавишные,
 Гэри Дрисколл — ударные.

Ссылки

Примечания 

Синглы 1968 года
Синглы Elf